Großwalde ist ein deutscher Ortsname:
 Großwalde, bis 1921 Rekownitza, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Rekownica (Jedwabno) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Großwalde, bis 1938 Groß Wannaglauken, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen, nach 1946: Perwomaiskoje, untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Grosswald
 Großer Wald
 Groß Walden